Příjmení Kretschmer nebo Krečmer pochází od povolání krčmáře.

Známí nositelé příjmení:

 Cleo Kretschmer (* 1951) – vlastním jménem Ingeborg Maria Kretschmer, německá herečka, scenáristka a spisovatelka
 Edmund Kretschmer (1830–1908) – německý skladatel a varhaník
 Ernst Kretschmer (1888–1964) – německý psychiatr
 Gero Kretschmer (* 1985) – německý tenista
 Jaroslava Kretschmerová (* 1955) – česká herečka
 Josef Krečmer (* 1958) – český violoncellista, pedagog a manažer
 Karl Kretschmer (1907–198?) – dirigent, skladatel, učitel hudby
 Otto Kretschmer (1790) (1790–1811) – český výrobce hudebních nástrojů
 Otto Kretschmer (1912–1998) – německý ponorkový velitel ve druhé světové válce
 Robert Kretschmer (1818–1972) – německý malíř a návrhář
 Rudolf Krečmer (* 1950) – český dirigent
 Tim Kretschmer (1993–2009) – německý vrah
 Václav Kretschmer (1849–1921) – český malíř

Externí odkazy 

Německá příjmení
Česká příjmení